Уикипедия на арагонски език () е раздел на арагонски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 21 юли 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Арагонски език
Арагонски език
Езици в Испания